В биатлонной программе XV зимних Олимпийских игр было разыграно 3 комплекта наград. Соревнования проходили с 20 по 26 февраля 1988 года.

Медальный зачёт 
<div style="text-align:left;padding-right:15px">

20 февраля — Индивидуальная гонка на 20 км (мужчины)

23 февраля — Спринт (мужчины)

26 февраля — Эстафета 4 х 7,5 км (мужчины)

Навигация